Первый дивизион 1987 () — 74-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1987 на сайте danskfodbold.com 
 Сезон 1987 на сайте rsssf.com 

1987
Дания
Спорт в Дании в 1987 году